Mutizwa ist der Familienname folgender Personen:
 Knox Mutizwa (* 1993), simbabwischer Fußballspieler
 Lionel Mutizwa (* 1984), simbabwischer Fußballspieler